Неориентированный граф G называется строго хордальным, если он является хордальным и любой цикл чётной длины () в G имеет нечётную хорду, то есть ребро, которое соединяет две вершины цикла на нечётном расстоянии (>1) друг от друга.

Описание 
Строго хордальные графы имеют описание запрещёнными графами как графы, не содержащие пророждённого цикла длиной более трёх или n-солнца () в качестве порождённого подграфа. n-Солнце — это хордальный граф с 2n вершинами, разделёнными на два подмножества  и  так, что каждая вершина wi из W имеет ровно два соседа, ui и . n-Солнце не может быть строго хордальным, поскольку цикл … не имеет нечётных хорд.

Строго хордальные графы могут быть описаны как графы, имеющие строгий совершенный порядок исключения, порядок вершин, такой, что соседи любой вершины, которые идут в порядке позже, образуют клику, и такой, что для любых , если i-ая вершина в порядке смежна с k-ой и l-ой вершиной, а j-ая и k-ая вершины смежны, то должны быть смежны и j-ая, и l-ая вершины.

Граф строго является хордальным тогда и только тогда, когда любой из его порождённых подграфов имеет простую вершину, то есть вершину, соседи которой линейно упорядочены по порядку включения. Также граф строго хордален тогда и только тогда, когда он хордален и любой цикл длины пять и более имеет 2-хордовый треугольник, то есть треугольник, образованный двумя хордами и ребром цикла.

Граф является строго хордальным тогда и только тогда, когда любой из его порождённых подграфов является двойственно хордальным графом.

Строго хордальные графы могут быть описаны в терминах числа полных подграфов, которым ребро принадлежит.
Ещё одно описание дано в статье Де Кариа и Макки.

Распознавание 
Можно определить, является ли граф строго хордальным, за полиномиальное время путём повторяемого поиска и удаления простой вершины. Если этот процесс исключает все вершины графа, граф должен быть строго хордален. В противном случае процесс не находит подграф без простой вершины и в этом случае исходный граф не может быть строго хордален. Для строго хордального графа порядок, в котором вершины удаляются в этом процессе, называется строгим совершенным порядком исключения.

Известны альтернативные алгоритмы, которые могут определить, является ли граф строго хордальным и, если да, построить строгий совершенный порядок исключения более эффективно, за время  для графа с n вершинами и m рёбрами.

Подклассы 
Важным подклассом (основанным на филогении) является класс -, то есть графов, образованных из листьев дерева путём соединения двух листьев ребром, если расстояние в дереве не превосходит . Листовая степень — это граф, являющийся -листовой степенью для некоторого .
Поскольку степени строго хордальных графов строго хордальны и деревья строго хордальны, отсюда следует, что листовые степени строго хордальны. Они образуют собственный подкласс строго хордальных графов, который, в свою очередь, включает  как 2-листовые степени. Другим важным подклассом строго хордальных графов являются интервальные графы. В статье Бранштедта, Худта, Манчини и Вагнера показано, что интервальные графы и больший класс корневых ориентированных путей являются листовыми степенями.

Алгоритмические проблемы 
Поскольку строго хордальные графы одновременно хордальны и двойственно хордальны, различные NP-полные задачи, такие как задача о независимом множестве, задача о клике, раскраска, задача о кликовом покрытии, доминирующее множество и задача Штейнера о минимальном дереве могут быть решены эффективно для строго хордальных графов. Задача изоморфизма графов GI-полна для строго хордальных графов.
Поиск гамильтоновых циклов остаётся для строго хордальных расщепляемых графов NP-полной задачей.

Примечания

Литература 

 
 .
 .
 .
 
 
 
 .
 .
 
 
 
 
 
 
 
 .

Семейства графов
Совершенные графы